AL, Al або al може стосуватися:

 Алюміній, символ «Al» — 13-й хімічний елемент.
 AL — Регістр мікропроцесорів .
 .al — національний інтернет-домен верхнього рівня для Албанії.
 Штучне життя ().
 Аль — арабський префікс, аналогічний означеному артиклю «the» в англійській мові.
 Код ІАТА для білоруської авіакомпанії TransAVIA export Airlines .
 Авраам Лінкольн — колишній президент США.
 Альберт Гор — колишній віце-президент США.
 Аль Капоне — знаменитий гангстер Чикаго 1920-х років.
 Ал — скорочення для імен Альберт, Альфонс, Олексій, Алан, Альберт, Аллен і т. д. буд. .
 AL — регістр процесора архітектури x86, молодший (L ow) байт регістру AX (A ccumulator).

Географія 

 AL — поштовий код штату Алабама
 Алагоас — штат Бразилії
 Албанія — держава в Європі
 Алессандрія — провінція Італії за стандартом ISO 3166-2
 Ліга арабських держав () — регіональна організація 22 арабських держав

Культура 

 Ел Грін — американський музикант
 Аль Пачіно — актор і продюсер
 «Дивний Ел» Янкович — американський пародист
 Альфонс Елрік — другий центральний персонаж манги та аніме Fullmetal Alchemist
 Али — злі духи в міфах вірмен і персів
 American Life — альбом Мадонни

Спорт 

 Американська ліга — один із підрозділів Головної ліги бейсболу в США та Канаді
 Азійська хокейна ліга

Див. також 

 A1